Grunt (программное обеспечение) — система сборки javascript пакетов
 Гроулинг

См. также 
 Грунт (значения)